Robert F. Kennedy, Robert Francis Kennedy (1925–1968) amerikai politikus
 Robert Kennedy (1938–2012) Robert Kennedy, kanadai testépítő, üzletember